Il doppio maschile del NASDAQ-100 Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Chris Haggard e Tom Vanhoudt.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 Donald Johnson e Jared Palmer.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Donald Johnson /  Jared Palmer (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (secondo turno)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (terzo turno)

 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale) 
 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Roger Federer /  Maks Mirny (semifinali) 
 Martin Damm /  David Prinosil (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Jeff Tarango (secondo turno) 
 Julien Boutter /  Sjeng Schalken (terzo turno) 
 Radek Štěpánek /  Cyril Suk (secondo turno) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

NASDAQ-100 Open 2002
ATP Tour 2002